Svjetsko prvenstvo u reliju 1998. - Reli pobjednici

Bodovi

Utrke

 1998